Tourreilles (Aude) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Tourreilles (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje